Alberto Rendo – ex calciatore argentino
 Eugenio Rendo – imprenditore italiano
 Mario Rendo – imprenditore italiano